Нек може да се отнася за:

 Нек – стълбовидно магмено тяло;
 НЕК – японска телекомуникационна компания;
 Нек – италиански певец;
 НЕК – Национална електрическа компания на България.